Don Diego kan syfta på:
 Fredrik Nycander, svensk journalist som använde signaturen Don Diego.
 Don Diego (artist), argentinsk-svensk artist.
 Don Diego de la Vega, Zorros alter ego.
 Diego León Montoya Sánchez, alias ”Don Diego”, en colombiansk kartelledare.
 Don Diego de Vargas, en spansk markis och Guvernör i Nya Mexiko.